Pavel Liprandi – generale russo
 Renato Liprandi – attore, scrittore e drammaturgo italiano di teatro, cinema e televisione
 Ivan Petrovič Liprandi – generale russo